Giacomo Pallotti – militare italiano
Luigi Pallotti – cardinale italiano
Vincenzo Pallotti – sacerdote italiano